Leawood bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leawood (Kansas)
 Leawood (Missouri)
 Leawood (South Carolina)